

Littérature 
 La Semaine ou Création du Monde (1578), poème encyclopédique de Guillaume de Saluste du Bartas ;

Presse

Presse disparue 
 La Semaine (1828-1830), journal hebdomadaire français ;
 La Semaine (1914), hebdomadaire belge paru dans la région de Malmedy, sous occupation allemande ;
 La Semaine (1940-1942), hebdomadaire de spectacles ;

Presse actuelle 

 La Semaine (2005-), hebdomadaire lorrain.
 La Semaine du Pays basque (1993-)
 La Semaine des Pyrénées (1994-)
 La Semaine des Ardennes (2009-)